В отборочную группу 1 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Франция, Румыния, Польша, Израиль, Словакия и Азербайджан. Матчи проходили с 4 сентября 1994 года по 15 ноября 1995 года.

Победитель группы, Румыния, напрямую вышла в финальную стадию Евро-96. Франция, занявшая второе место, также вышла в финальную стадию благодаря высоким показателям среди вторых команд своих групп.

Итоговая таблица

Матчи

Бомбардиры 
7 мячей
  Анджей Юсковяк

6 мячей
  Ронен Харази

5 мячей
  Юрий Джоркаефф
  Флорин Рэдучою

3 мяча
  Ронни Розенталь
  Роман Косецкий
  Мариус Лэкэтуш
  Петер Дубовский
  Тибор Янчула

2 мяча
  Назим Сулейманов
  Венсан Герен
  Франк Лебёф
  Зинедин Зидан
  Пётр Новак
  Георге Хаджи
  Доринел Мунтяну
  Ярослав Тимко

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 1996
Футбол в Европе в 1994 году
Футбол в Европе в 1995 году